Hørdum (plaats), plaats in Denemarken
 Hørdum (parochie), parochie in Denemarken